Lyngholmen bezeichnet:

 Lyngholmen (Averøy), norwegische Insel in der Kommune Averøy in der Provinz Møre og Romsdal
 Lyngholmen (Herøy), norwegische Insel in der Kommune Herøy in der Provinz Nordland
 Lyngholmen (Kragerø), norwegische Insel in der Kommune Kragerø in der Provinz Telemark 
 Lyngholmen (Västra Götaland), schwedische Insel in der Provinz Västra Götalands län